Sechter steht für:  

 Simon Sechter (1788–1867), österreichischer Musiktheoretiker und Musikpädagoge
 Sechter (Einheit), ein Volumenmaß